Barreirensi – abitanti di Barreira
Barreirensi – abitanti di Barreiras do Piauí
Barreirensi – abitanti di Barreiras
Barreirensi – abitanti di Barreiros (Brasile)
Barreirensi – abitanti di Santa Maria das Barreiras
Barreirensi – abitanti di São José do Barreiro